В отборочном турнире Чемпионата мира 1954 года участвовали 45 сборных.  квалифицировался автоматически как победитель предыдущего мундиаля,  — на правах принимающей стороны. Без отборочных игр из-за отказа  Польши в финальную стадию напрямую попала сборная  Венгрии.
ФИФА не приняла заявки  Исландии,  Боливии,  Коста-Рики,  Кубы,  Вьетнама,  Индии и  Индонезии. Оставшиеся 37 команд были разбиты на 13 групп, по конфедерациям:
 Группы 1 — 10 — Европа: 11 путевок, были разыграны между 27 командами (включая  и ).
 Группа 12 — Южная Америка: 1 путевка, разыграна между 4 командами.
 Группа 11 — Северная Америка, Центральная Америка и Карибские острова: 1 путевка, разыграна между 3 командами.
 Группа 13 — Азия: 1 путевка, разыграна между 3 командами.

Всего в квалификационном турнире было сыграно 57 матчей, забито 208 голов (в среднем 3,65 за матч).

Изменение правил 
Для отборочных матчей ЧМ-1954 было введено крайне важное новшество. Впервые разрешили замену одного игрока в официальных играх. Поначалу команды имели право заменить игрока лишь в первом тайме в случае травмы. Но на самом деле замены проводились и во вторых таймах и не всегда по причине травмы.

Группа 1

Группа 2

Группа 3 
Квалификация прошла в рамках домашнего чемпионата Великобритании 1953—1954 годов.

Группа 4

Группа 5

Группа 6 

Дополнительный матч

17 марта 1954 года перед решающей встречей с Турцией Федерация футбола Испании получила телеграмму с запрещением играть натурализованному полузащитнику Ладиславу Кубале. Вместо него на поле вышел Пасекито.

Когда после игры испанцы жаловались на судейство и невезение, они вспомнили и о внезапном запрете ФИФА. Однако представитель ФИФА отметил, что никаких телеграмм по поводу Кубалы организация не отправляла.

Сборная Турции прошла в финальную часть по жребию. Сразу после окончания дополнительного матча итальянский подросток Франко Джемма с завязанными глазами вытащил из емкости бумажку со словом «Турция».

Группа 7 

Команда  Польши отказалась от участия в турнире, и  Венгрия автоматически вышла в финальный раунд.

Группа 8

Группа 9 
Египет был единственной африканской страной в отборочных играх, поэтому проводил матчи с европейской сборной.

Группа 10

Группа 11 

 сыграла все свои домашние матчи на выезде.

Группа 12 
 снялась.

Группа 13

Квалифицировавшиеся сборные

Примечания

Ссылки 
 Обзор на официальном сайте FIFA 
 RSSSF — Отборочный турнир 1954 года (eng)
 Статистика на сайте «Сборная России по футболу»
 Wildstat Отборочный турнир 1954 года

Чемпионат мира по футболу 1954
1954